Le Championnat NCAA de football américain 2010 est la saison 2010 du championnat de football américain universitaire de Division I (FBS) organisé par la NCAA aux États-Unis. Il rassemble , débute en septembre 2010 et s'achève le . La finale nationale qui se déroule à Glendale (Arizona).

Les conférences 
L'alignement des conférences reste identique à celui de 2009 pour la saison 2010. Cependant, plusieurs accords ont été passés pour les saisons suivantes, ce qui conduit à de multiples réalignements. Ainsi, les Nebraska Cornhuskers entre autres, abandonnent la Big 12 Conference pour rejoindre la Big Ten Conference dès la saison 2011. D'autres changements peuvent avoir lieu plus tard dans la saison y compris dans les divisions inférieures.

Classements

Classement avant les Bowls 

Ce classement est celui qui a été établi à partir de votes de plusieurs journaux et d'un calcul par ordinateur voir espn.go.com BCS Standings.

Bowls 
Principaux bowls

Récompenses

Heisman Trophy 
 1 Cam Newton, Auburn Tigers, quarterback
 2 Andrew Luck, Stanford Cardinal, quarterback
 3 LaMichael James; Oregon Ducks, running back

Autres récompenses majeures

Sélection All America 
C'est l'équipe sélectionnée par Associated Press.

| width="50%" align="left" valign="top" |
Attaque

| width="50%" align="left" valign="top" |
Défense

Liens externes 
NCAA Football en français
Résultats sur NCAA Sports

NCAA
Championnat NCAA de football américain
Sport aux États-Unis en 2010